Пьетро Тоэска (; 1877—1962, Рим) — итальянский историк итальянского искусства, искусствовед, профессор. Член Академии деи Линчеи (1946).

В 1900—1904 годах учился в Риме у Адольфо Вентури.
В 1905—1906 гг. читал лекции в Милане.
В 1907-14 годах профессор университете в Турине, в 1914-26 гг. — во Флоренции, затем до 1948 года — в Риме.

До 1936 года специализировался на средневековом искусстве, затем расширил область своих интересов на искусство эпохи Возрождения и современное искусство.

Член-корреспондент Британской академии (1952).

Его самый известный ученик — Роберто Лонги, написавший под его началом диссертацию.

Примечания

Ссылки 
 , 

Преподаватели Туринского университета
Преподаватели Флорентийского университета
Преподаватели Римского университета
Члены Академии деи Линчеи
Члены-корреспонденты Британской академии